Babylon kan syfta på:
 Babylon, en historisk stad i nuvarande Irak
 Babylon (film), amerikansk film från 2022 i regi av Damien Chazelle
 Babylon (musikalbum), ett musikalbum av W.A.S.P.
 Babylon (symbol), en symbolisk term
 Babylon (Tjeckien), en ort i Tjeckien
 Babylon Berlin, en tysk kriminalserie
 Babylon 5, en amerikansk science fiction-serie
 Babil, en provins Babylon i Irak

Se även
 Rivers of Babylon